Jean d'Estrées kan syfta på: 

 Jean I d'Estrées (1486–1571), fransk greve och militär
 Jean II d'Estrées (1624–1707), fransk greve och militär
 Jean III d'Estrées (1666–1718), fransk biskop och akademiledamot